Landesregierung Tschiggfrey steht für folgende Landesregierungen von Tirol:

 Landesregierung Tschiggfrey I, 1957 bis 1961
 Landesregierung Tschiggfrey II, 1961 bis 1963